Rumunjska:
 Naselja:
 Fântânele (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Fântânele (Mureş, Rumunjska), naselje u županiji Mureş
 Fântânele (Prahova, Rumunjska), naselje u županiji Prahova
 Fântânele (Suceava, Rumunjska), naselje u županiji Suceava
 Fântânele (Teleorman, Rumunjska), naselje u županiji Teleorman
 Rijeke:
 Fântânele (pritoka Jijioare), pritoka rijeke Jijioara
 Fântânele (pritoka Mureşa), pritoka rijeke Mureş
 Fântânele (pritoka Sebeşa), pritoka rijeke Sebeş
 Fântânele (pritoka Sibişela), pritoka rijeke Sibişel
 Fântânele (pritoka Sireta), pritoka rijeke Siret